

События 
 1467—1470 — Регент Швеции Карл VIII Кнутсон (в третий раз).
 Закон в Чехии, устранявший контроль короны над скупкой феодалами свободных земель.
 Разгром венгерскими феодалами братиков. Гибель Петра Аксамита.
 Вторжение армии Матьяша Корвина в Молдавию. Занятие главных городов. Разгром венгров в битве при Байи. Мир между Венгрией и Молдавией.
 Поражение османских войск в Албании при осаде Круи.
 Ноябрь — Джеханшах Кара-Коюнлу убит в сражении с войсками Узун Хасана.
 1467/6-1468 — Султан Кара-Коюнлу Хасан Али.
 1467—1468 — Войска Ак-Коюнлу разгромили Кара-Коюнлу и завладели Южным Азербайджаном, Арменией, Ираком и Западным Ираном. Столицей Ак-Коюнлу становится Тебриз.
 Начался Период Сэнгоку Дзидай, одна из гражданских войн в Японии.
 1467—1477 — «Смута годов Онин» в Японии. Борьба между феодалами.
 Существует картина «1467», автор которого Искаков Бахтияр Абуталипович. В картине изображена политическая карта 1467 г.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1467 году

 Педру Алвареш Кабрал — португальский мореплаватель.
 1 января — Сигизмунд I Старый, великий князь литовский, король польский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1467 году

См. также